Sewera z Trewiru (zm. w 660 lub 680) – pierwsza ksieni zakonu Św. Gemmy (późnej nazwano go Sainte-Severe na jej cześć) w Villeneuve niedaleko Bourges we Francji.

Życiorys 
Według różnych źródeł, Św. Sewera urodziła się w VII wieku; jej ojcem był Arnold, biskup Metz. Jej rodzeństwem byli: św. Modoald, biskup Trewiru w Niemczech oraz Itta, założyciela klasztoru w Nivelles.

Gdy około 650 r. biskup założył klasztor pod wezwaniem św. Symforiana, Sewera miała być w nim pierwszą przełożoną. Wedle innych niepewnych wzmianek była dziewiątą z rzędu ksienią w trewirskim klasztorze Oeren, ale wtedy należałoby przyjąć, że żyła dopiero w VIII stuleciu. W Trewirze czczono ją od XIII w., a wspominano w dniu 13 sierpnia. Martyrologium Rzymskie wymieniało ją pod dniem 20 lipca.
Źródła wskazują, że Sewera zmarła w 660 lub w 680 roku

Rodzina

Przypisy 

Zmarli w VII wieku
Święci katoliccy